Morazzone – miejscowość i gmina we Włoszech
 Morazzone (malarz), właśc. Pier Francesco Mazzucchelli

Zobacz też: 
 Serafin Morazzone